
Termin -{In vivo}- ima više značenja.

 -{In vivo}-, eksperimenti koji koriste ceo, živi organizam
 In vivo (grupa), muzička grupa